Saint Peter Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 St Peter Island, South Australia, Ceduna,

Guadeloupe 

 Terre-de-Haut (ö), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Guadeloupeförgreningar